Луис Перейра:
 Перейра, Луис Баррету (1840—1922) — бразильский врач и философ.
 Перейра, Луис Карлос (род. 1960) — бразильский футболист.
 Перейра, Луис Освалдо (род. 1980) — бразильский футболист.
 Перейра, Луис Эдмундо (род. 1949) — бразильский футболист.